I44 ou I-44 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un destroyer de la Royal Australian Navy ;  
 , un sous-marin japonais de type B Mod.1 ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale dans la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire, d'après la classification internationale des maladies.

Route 
  Interstate 44, une autoroute américaine reliant Wichita Falls à Saint-Louis.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres